Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Serpent, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Serpent
 Liste d'étoiles par constellation
 CoRoT-9b

Sources 

 
 
 
 

Serpent